Slovo Iphiclus má více významů:

 Ífiklés, v řecké mytologii syn tírynthského krále Amfitryóna a jeho manželky Alkmény.
 Iphiclus (Erotylidae) — rod brouků z čeledi Erotylidae